Феджету () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Гура-Фоїй.
 Феджету () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Гура-Вітіоарей.
 Феджету () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Плопіш.
 Феджету () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Ністорешть.
 Феджету () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративно підпорядковується місту Міовень.